Jamul (Verenigde Staten)
Jamul (India)